Поспелихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Поспелихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Поспелихинский.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1230 человек, в том числе 584 мужчины и 646 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1221 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Большевик,
 посёлок Маханово,
 посёлок Поспелихинский.
В 2000 году упразднён посёлок Целинный.

Примечания 

Муниципальные образования Поспелихинского района
Сельские поселения Алтайского края